О́лстон () — английская фамилия. Известные носители:

 Олстон, Артур Хью Гарфит (1902—1958) — английский ботаник.
 Олстон, Кевин (род. 1988) — американский футболист, играющий на позиции защитника в клубе «Орландо Сити».
 Олстон, Летти (род. 1953) — американский композитор.
  (род. 1948) — английский хореограф, художественный руководитель театрального центра The Place (Лондон).

См. также 
 Оллстон

Примечания